CTR — английская аббревиатура

 CTR (религия) () — аббревиатура слогана Церкви Иисуса Христа.
 CTR (Интернет) () — показатель кликабельности. Определяется как отношение числа кликов на баннер к числу его показов, измеряется в процентах.
 Crash Team Racing — видеоигра для PlayStation, разработанная Naughty Dog.
 CTR (авиация) — зона полётов контролируемая диспетчером зоны, как правило в районах аэропортов.